Котик и петушок:

 Котик и петушок — украинская народная сказка.
 Котик и петушок — мультфильм студии «Укранимафильм» (1991).
 «Котик и петушок» — пьеса режиссёра Сергея Ефремова (1997).